Лос Чапотес има више значења:

 Лос Чапотес (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Чапотес (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Чапотес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Чапотес (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Чапотес (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Чапотес (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Чапотес (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Чапотес (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Чапотес (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику